Хайыраканский сумон

 Хайыраканский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дзун-Хемчикском кожууне Тывы Российской Федерации.
 Хайыраканский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Улуг-Хемском кожууне Тывы Российской Федерации.